Chondropoma dentatum är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1825.  Chondropoma dentatum ingår i släktet Chondropoma och familjen Annulariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dentatum